Флаг муниципального образования Я́менское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 декабря 2009 года решением Совета народных депутатов Яменского сельского поселения № 182 и 12 февраля 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5848.

Описание 
«Прямоугольное красное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с голубыми вертикальными полосами вдоль краёв, шириной 1/6 длины полотнища, и несущее в середине чёрно-белое изображение пограничного столба выходящего из нижнего края полотнища и накрытого внизу жёлтым ключом из герба поселения; поверх линий деления полотнища в середине — по жёлтому кругу».

Обоснование символики 
Сельское поселение Яменское расположено в междуречье Дона и Воронежа. На флаге поселения голубые края символизируют эти реки.

Поселение вплотную подходит к границе областного центра. Ключ на флаге поселения символизирует, что поселение является «воротами» Воронежа.

Яменское сельское поселение специализируется на выращивании овощной продукции для обеспечения Воронежа. На землях поселения ведётся строительство большого торгового комплекса и элитного загородного коттеджного посёлка «Дарьино», рассчитанного на 1600 жителей. Два золотых круга (геральдические безанты — золотые монеты Византии) — символ благополучия поселения, символ строящегося торгового центра.

По территории сельского поселения проходит федеральная трасса «Дон» —  (бывший тракт Москва — Воронеж). Ярким символом трактов были «версты полосаты» — чёрно-белые верстовые столбы, установленные по Почтмейстерской инструкции 1807 года вдоль главных дорог России. С тех пор основные тракты государства стали называть «столбовыми дорогами». Верстовой столб на флаге поселения — символ трассы «Дон».

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника, труда.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Примечания